Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 265 dans le monde.
 Route fédérale 265 en Allemagne
 RS-265 au Brésil
 Route 265 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 265 au Québec, Canada
 Route européenne 265 traversant l’Estonie et la Suède
 Interstate 265 aux États-Unis
 Route nationale 265 en France